BAR – MKOl kod Barbadosu
 BAR - SIL kod dialektu bawarskiego

Akronim BAR może oznaczać:
 British American Racing – były zespół Formuły 1
 Browning Automatic Rifle – ręczny karabin maszynowy
 Berliner Außenring – zewnętrzna obwodnica kolejowa Berlina

Zobacz też 
 Bar

en:Bar#BAR